Zborov bezeichnet
Zborov, Gemeinde im Okres Bardejov, Slowakei
die dortige Burg Zborov
Zborov nad Bystricou, Gemeinde im Okres Čadca, Slowakei
Zborov na Moravě, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien
Zborov (Ledenice), Ortsteil von Ledenice, Okres České Budějovice, Tschechien

Zborow bezeichnet
 Sboriw, Stadt in Galizien, Oblast Ternopil, Ukraine (poln. Zborów, russ. Zborow, tschech. Zborov)
 die dortige Schlacht bei Zborów (1917)

Siehe auch: Zborowski